Galton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Galton
 Peter Galton